Die Zentralmolukken () sind ein Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Maluku.

Geographie 
Die Zentralmolukken umfassen den mittleren Teil der Insel Seram, die Banda-Inseln und den Inseln Ambon (ohne die autonome Stadt Ambon), Haruku, Saparua, Molana, Nusalaut, Manuk, Serua, Nila und Teun. Abgesehen von der Nordküste Serams an der Seramsee liegen die Inseln des Regierungsbezirks in der Bandasee.

Hauptstadt ist Masohi, an der Südküste Serams.

Verwaltungsgliederung 
Grob gegliedert erfolgt eine Zuordnung zu vier Regionen (Inseln):

Die Feingliederung unterscheidet eine Einteilung in 18 Distrikte (Kecamatan), die wiederum in 192 Dörfer (Desa) aufgeteilt werden – 6 von ihnen haben als Kelurahan städtischen Charakter.

Demographie 
Zur Volkszählung im September 2020 ( - SP2020) lebten im Regierungsbezirk Zentralmolukken 423.094 Menschen, davon 208.846 Frauen (49,36 %) und 214.248 Männer (50,64 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenanteil um 0,02 %. Mitte 2022 waren 63,41 Prozent der Einwohner Moslems, 35,79 % waren Christen (150.219 ev.-luth. / 3.252 röm.-kath.), zum Hinduismus bekannten sich 0,51 %.69,14 Prozent oder 296.448 Personen gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre); 24,23 % waren Kinder und 6,63 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren Mitte 2022 56,51 (49,38) % ledig, 40,03 (46,58) % verheiratet, 0,51 (0,59) % geschieden und 2,95 (3,44) % verwitwet. Die geklammerten Kursivzahlen geben den Anteil bezogen auf die Bevölkerung ab 10 Jahre an (368.430).
Der HDI-Index war 2020 mit 71,75 die zweithöchste (nach Kota Ambon) der Provinz.

Geschichte 
Durch das Gesetz Nr. 60/1958 wurden nach der Schaffung der Provinz Maluku die vier Verwaltungseinheiten 2. Ordnung Daerah Swatantra Maluku Utara (wurde 1999 als eigene Provinz selbständig), Maluku Tengah und Maluku Tenggara sowie die Kotapraja Ambon als Hauptstadt, gebildet.

Zwischen 1994 und 2012 gab es viele Veränderungen in der Struktur der Verwaltungseinheiten. So wurden u. a. vier neue Distrikte (Kecamatan) gebildet:
 Telutih von Tehoru abgespalten
 Seram Utara Timur Seti aus Seram Utara Timur abgetrennt
 Seram Utara Timur Kobi aus Seram Utara Timur abgetrennt
 Saparua Timur von Saparua abgespalten

Weblinks 

 Peta Administrasi Kabupaten Maluku Tengah — Karte 1:400.000 (2015)
 mannigfaltige Publikationen als PDF auf der Statistikseite des Kabupaten Maluku Tengah (indonesisch/englisch)
 Peta Infrastruktura Tahun 2019 ― Edisi Kepalauan Maluku dan Papua

Einzelnachweise 

Kabupaten in Maluku